Circo
Circus (álbum de Lenny Kravitz) 
Circus (álbum de Britney Spears)
 Circus (canção) — single de Britney Spears
Tartaranhão — ave do gênero Circus